Oulu – miasto w Finlandii
 Oulu – prowincja Finlandii
 Oulu – miasto w USA
 Oulujärvi – jezioro w Finlandii 
 Oulujoki – rzeka w Finlandii
 „Oulu” – fiński kuter rakietowy typu Helsinki z lat 80. XX wieku